Lerminier est un patronyme porté par :
 Théodoric-Nilammon Lerminier (1770-1820), médecin français
 Georges Lerminier (1915-1978) était un critique dramatique de théâtre français et fut aussi inspecteur général des spectacles.
 Eugène Lerminier (1803-1857) est un journaliste français.